Санта Есперанза има више значења:

 Санта Есперанза (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Есперанза (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Есперанза (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику